Kolmoset kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kolmoset (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kolmoset (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Kolmoset (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kolmoset (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar